Deux cheminées d'usine remarquables de l'île de La Réunion portent le nom de cheminée Le Piton :
La cheminée Le Piton à Saint-Joseph.
La cheminée Le Piton à Saint-Paul.